Al Minyā kan syfta på följande platser:

Egypten 

 Al-Minya, guvernementshuvudort, 
 Al-Minya (guvernement), 

Robotskapade Egyptenförgreningar